«Само совершенство» () — канадский телевизионный фильм 2008 года режиссёра Дугласа Джексона, драматический триллер.

Сюжет 
Рэйчел Парсонс —  помощница по хозяйству в богатом доме, умная, милая, деликатная. Она по уши влюблена в своего хозяина Дэвида. Она спит и видит себя его женой. Но, к сожалению для Рэйчел, мистер Уэскотт давно имеет семью. Однако это не останавливает горничную. Она придумывает коварный план.

В ролях
 Джози Дэвис — Рэйчел Парсонс
 Крис Поттер — Дэвид Уэскотт
 Рэйчел Хантер — Джудит
 Вероник-Натали Саланкевич — Изабелль Уэскотт
 Пол Хопкинс — Джон Прайс

Примечания

Ссылки 

Телефильмы 2008 года
Телефильмы на английском языке
Телефильмы Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-драмы Канады
Детективные фильмы Канады
Фильмы Канады 2008 года